Chitu bezeichnet:

 Chitu (Zhangpu) (赤土乡), Gemeinde im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Cêrong (chinesisch Chitu, 赤土乡), Gemeinde im Kreis Dabba in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chitu (Nankang) (赤土畲族乡), Nationalitätengemeinde der She im Stadtbezirk Nankang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Haval Chitu, chinesisches Sport Utility Vehicle von Great Wall Motors

siehe auch:
 Chițu